Termin TN ima više značenja.

 Tenesi, američka država
 .tn, najviši Internet domen za Tunis.